Чемпионат Португалии по футболу 1963—1964 является 30-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 13-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 609 голов (в среднем 3,35 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com
 wildstat.ru

1963/1964
Португалия
Португалия
1963 год в Португалии
Спорт в Португалии в 1964 году